Chippewa County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Chippewa County (Michigan) – okres státu Michigan
 Chippewa County (Minnesota) – okres státu Jižní Karolína
 Chippewa County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin